Spojení písmen S a V může mít různé významy:

SV 
 SV – kód ISO 3166-2 pro Salvador
 CV-SV – kód ISO 3166-2 pro São Vicente
 bývalá SPZ malých motocyklů okresu Svitavy
 SPZ okresu Snina
 Side Valves – druh ventilového rozvodu u spalovacích motorů
 střední vlny
 IATA kód letecké společnosti Saudia
 ve vojenství zkratka pro „stanoviště velitelství“, v systému československého meziválečného opevnění také zkratka pro objekt stanoviště velitele
 severovýchod – směr na větrné růžici

Sv 
 sievert – jednotka ionizujícího záření
 svedberg – jednotka sedimentačního koeficientu
 sverdrup – jednotka přemístěného množství mořské vody za čas
 soupravový vlak, druh vlaku na síti Správy železnic

Sv. 
 svatý

s.v. 
 Lat. sub verbo, "pod heslem"; užívá se při odkazování na slovníky. Například: "Viz Machek, Etymologický slovník, s.v." znamená "pod zmíněným heslem".
 v matematice zkratka pro „skoro všechna“. Například: „platí pro s.v. “

sv 
 švédština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.sv 
 .sv – internetová doména nejvyššího řádu pro Salvador

Externí odkazy 
 
 

Zkratky